Roumégoux (Cantal)
Roumégoux (Tarn)